De Bundesliga 2000/01 (vrouwen) was het 11de seizoen van de Duitse Bundesliga. Het begon op 15 oktober 2000 en eindigde op 10 juni 2001.

Eindstand
Sportfreunde Siegen kreeg geen licentie voor het volgende seizoen van de Bundesliga. Flaesheim trok zich vrijwillig terug uit de Bundesliga waardoor zowel Heike Rheine als 1. FC Saarbrücken in de Bundesliga bleven.

Uitslagen

Topscorers

Referenties

Bundesliga (vrouwenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2000/01